Francoforte è l'italianizzazione del tedesco Frankfurt e può riferirsi a due città della Germania:

Francoforte sul Meno – città dell'Assia
Francoforte sull'Oder – città del Brandeburgo

La dizione tedesca in italiano può riferirsi a: 
 Classe Frankfurt – altro nome della classe Wiesbaden, classe di incrociatori leggeri della Kaiserliche Marine
 SMS Frankfurt – incrociatore leggero classe Wiesbaden

Altri progetti